Wolisko ist ein polnischer Ortsname:
 Wolisko (Kruklanki), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Walisko, 1938 bis 1945 Waldsee, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Wolisko (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, 1938 bis 1945: Schnepfenberge, Kreis Neidenburg, Ostpreußen